Operation Gratitude steht für:

 Operation Gratitude (Zweiter Weltkrieg), US-amerikanischer Angriff im Südchinesischen Meer
 Operation Gratitude (Organisation), Non-Profit-Organisation zur Unterstützung des US-amerikanischen Militärs